Ismail (profeet) in de islam
 Izmajil, een stad in het zuidwesten van Oekraïne
 Ismaël, een figuur uit de Tenach, Bijbel en Koran
 Ismail van Ghazni, heerser van de Ghaznaviden (997-998)
 Ismail Pasja, kedive van Egypte (1863-1871)

Zie ook
 
 Ismail I - doorverwijspagina
 Ismail II - doorverwijspagina
 Ismail III - sjah van Perzië